Mai multe persoane se numesc Ion Mărgineanu:
Ion Mărgineanu, scriitor român
Ion Mărgineanu, deputat din Republica Moldova